verouderd Nederlands voor de Franse stad Béthune
 Betun (Indonesië), de hoofdstad van het regentschap Malaka